Iván Márquez – pallavolista venezuelano 
 Iván Márquez –  guerrigliero colombiano. Comandante del Bloque Caribe de las FARC. Conclude la guerra civile colombiana nell'agosto 2016 accordandosi con la presidenza del paese.